Mumifizierter Wald kann sich beziehen auf
 Mumifizierter Wald (Axel Heiberg Island)
 Mumifizierter Wald (Ellesmere Island)
 Mumifizierter Wald (Bükkábrányi)

Siehe auch:
 Versteinerter Wald